Гонн может означать:

  — древний город в Фессалии.
 Гонн, Мод (1866—1953) — англо-ирландская революционерка, феминистка и актриса.

См. также 
 Гон
 Гони